Ба́бушкино:

Россия 
 Бабушкино — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Бабушкино — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Бабушкино — посёлок в составе города Дзержинск Нижегородской области.
 Бабушкино — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Бабушкино — посёлок на острове Парамушир.

Украина 
 Бабушкино (историческое название Огуз-Оглу Немецкий) — исчезнувшее село, Раздольненский район, Крым

Прочее 
 Бабушкино — сорт яблок.

См. также 
 Бабушкино — неофициальное название Села имени Бабушкина, центра Бабушкинского района Вологодской области.

 Бабушкин
 Бабушкина
 Бабушкинское